Manuel Burga puede referirse a:

 Manuel Burga Díaz (1942), historiador peruano, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
 Manuel Burga Seoane (1957), abogado peruano, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.